До́ннеллі () — прізвище ірландського походження. Це англізована форма прізвища , що означає «нащадок Доннгала». Ім'я Доннгал (Donnghal), складається з елементів donn («темний» або «коричневий»), плюс gal («облесність»).

Відомі носії прізвища 
 Даєн Доннеллі (; ?) — американська тенісистка.
 Джек Доннеллі (;  1986) — британський актор
 Джо Доннеллі (;  1955) — американський політик-демократ.
 Ігнатіус Доннеллі (, 1831 —1901) — американський політик-популіст і письменник.
 Лора Доннеллі (;  1982) — північноірландська акторка.
  (;  1964) — британський автогонщик, учасник чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1.
  (; 1896—1982) — американська акторка.
 Саймон Доннеллі (;  1974) — шотландський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Юфрейжа Доннеллі (; 1905—1963) — американська плавчиня, олімпійська чемпіонка (1924).

Інше 
 «Брати Доннеллі» — американський телесеріал (2007).

Див. також 
 О'Доннелл
 Макдоннелл

Примітки